Czwalina ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Czwalina (1830–1893), deutscher Richter und Parlamentarier
 Arthur Czwalina (1884–1964), deutscher Mathematikhistoriker und Übersetzer griechischer antiker Mathematik
 Clemens Czwalina (* 1934), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Johannes Czwalina (* 1952), deutscher Theologe und Unternehmensberater
 Julius Czwalina (1810–1896), deutscher Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 Cwalina